

Кумжарган — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Кумжарган — село, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Кумжарганський сільський округ